Павел Дьяконов:
 Дьяконов, Павел Маркович (род. 1973) — российский футболист.
 Дьяконов, Павел Павлович (1878—1943) — российский военачальник, генерал-майор российской армии (1917), российский и советский разведчик.